Jealousy (álbum) - da banda X Japan
Jealousy (canção) - da banda britânica de rock Queen
Jealousy - filme estadunidense de 1934.

Desambiguação